Sergej Aleksandrovič Filippov  – calciatore russo
Sergej Nikolaevič Filippov – attore russo
Sergej Pavlovič Filippov – calciatore russo